La pallacanestro ai Giochi panafricani è stata ammessa al programma sportivo dei Giochi panafricani già dalla prima edizione sia nella versione maschile e sia in quella femminile.

Torneo maschile

Albo d'oro

Nazioni partecipanti

Medagliere

Torneo femminile

Albo d'oro

Nazioni partecipanti

Medagliere

Medagliere combinato 

 DR Congo : ex. Zaire

Collegamenti esterni 
 Basketball Africa National Teams Archive (todor66.com)

Discipline dei Giochi panafricani
FIBA Africa